Kinderbuchverlag heißen u. a.

 Kinderbuchverlag Berlin
 Brönner Kinderbuchverlag
 Kinderbuchverlag W. Hoelker
 leiv Leipziger Kinderbuchverlag
 Kinderbuchverlag Wolff

Siehe auch: